Bobby Campbell ou Bobbi Campbell peut désigner :

  (1922-2009), footballeur écossais ;
 Bobby Campbell (1937-2015), footballeur anglais ;
 Bobby Campbell (1956-2016), footballeur nord-irlandais ;
 Bobbi Campbell (1952-1984), militant américain vivant à San Francisco.